Трамплер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трамплер, Вальтер (1915—1997) — немецко-американский альтист и исполнитель на виоле д’амур, педагог.
 Трамплер, Райнхольд (1877—1964) — австро-венгерский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.